Walser steht für:

 Walser, ausgewanderte Walliser mit höchstalemannischer Sprache
 Walser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Walser (Familie, Herisau), Schweizer Pfarrersfamilie
 Walser (Familie, Wald AR), Schweizer Textilkaufmannsfamilie